Цикл юниорских турниров ITF 2017 () — это элитный юниорский тур теннисистов, организованный ITF, как подготовительная ступень к своим взрослым турам. В 2017 году он включал:
 Итоговый одиночный Masters в Чэнду, Китай;
 4 турнира Большого шлема;
 Юниорский командный турнир ITF (Кубок Дэвиса у юношей и Кубок Федерации у девушек);
 прочие турниры, разбитые на 8 категорий.

Расписание Тура 2017 года 

 Юниорский тур ITF 2017 (девушки)
 Юниорский тур ITF 2017 (юноши)

Юниорский Masters ITF 
Третий розыгрыш юниорского Masters ITF прошёл 25-29 октября 2017 года в Чэнду, Китай, на открытых хардовых кортах Сычуаньского международного теннисного центра. Были разыграны два одиночных приза — среди юношей и среди девушек. Все участвующие спортсмены каждого разбиты на предварительном раунде на две группы. Пара лидеров каждой из них разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Командные турниры

Кубок Дэвиса 
Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победителями турнира в составе сборной Чехии стали Далибор Сврчина, Йонас Форейтек и Эндрю Паулсон.

Кубок Федерации 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победительницами турнира в составе сборной США стали Аманда Анисимова, Уитни Осигве и Кэти Макнелли.

Рейтинг ITF 

По данным на 14 января 2018 года.

Примечания

См. также 
 Юниорский тур ITF

Ссылки 
 Официальный сайт юниорского тура ITF

2017